Osieczna ist der Name von
 Osieczna, eine Stadt in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Gmina Osieczna, eine Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Osieczna (Powiat Starogardzki), ein Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Gmina Osieczna (Powiat Starogardzki), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Osieczna, ein anderer Name des Dorfteils Osieczyna in der Gmina Kostomłoty, Woiwodschaft Niederschlesien in Polen